GPU – policja polityczna w RFSRR
 GPU – procesor graficzny